Víctor Cabrera peut faire référence à :
 Víctor Hugo Cabrera Sánchez (1957-), footballeur international chilien ;
 Víctor Fernando Cabrera (1993-), footballeur argentin.